Заболо́тье () — посёлок городского типа в Ратновском районе Волынской области Украины.

История 
До Октябрьской революции 1917 года Заболотье находилось в составе Волынской губернии Российской империи. По Рижскому договору, завершившему советско-польскую войну, вошло в состав Волынского воеводства Польши.

В 1939 году Западная Украина была присоединена к СССР. После начала Великой Отечественной войны в 1941—1944 гг. село находилось под немецкой оккупацией. Во время оккупации немцы устроили здесь трудовой лагерь для евреев из Новой Выжвы. Лагерь был ликвидирован 9 января 1943 года, все заключённые (101 человек) были расстреляны.

В 1972 году здесь действовали деревообрабатывающий завод и пищекомбинат.

В январе 1989 года численность населения составляла .

В 2005 году в посёлке был построен терминал «Заболоття».

На 1 января 2013 года численность населения составляла 4330 человек.

До эпидемии Заболотье было популярным местом пребывания жителей Западной части РБ из-за более дешёвых цен на товары.

Транспорт 
Железнодорожная станция Заболотье на линии Брест — Ковель Львовской железной дороги.

Известные жители 
 Корсак, Иван Феодосеевич (1946—2017) — советский и украинский писатель и журналист.

Примечания

Ссылки 
 Учётная карточка на сайте ВР Украины

Населённые пункты Ратновского района
Посёлки городского типа Волынской области